Martin Monrad (* 19. Dezember 1977) ist ein ehemaliger dänischer Tischtennisspieler. Er wurde 2005 Mannschafts-Europameister.

Internationale Karriere 
Erste Erfolge erzielte Monrad bei den Jugend-Europameisterschaften. Hier erreichte er 1992 in Topolcany im Wettbewerb der Kadetten im Einzel und im Doppel mit Morten Knudsen das Endspiel. 1994 siegte er in der Juniorenklasse in Paris mit der dänischen Mannschaft. Ein Jahr später holte er in Den Haag den Titel im Doppel mit dem Russen Alexei Smirnow.

Von 1995 bis 2006 nahm Monrad an neun Weltmeisterschaften teil. Ein Medaillengewinn gelang ihm dabei nicht. Seit 1996 wurde er mehrmals für Europameisterschaften nominiert. 1998 kam er ins Doppel-Viertelfinale. 2005 wurde er mit dem dänischen Team Mannschafts-Europameister, 2009 erreichte es das Finale.

In der ITTF-Weltrangliste wird er aktuell (März 2011) auf Platz 175 geführt. Mitte 2005 stand er auf Rang 75.

Aktivitäten in Deutschland 
1995 verließ Monrad den dänischen Club Horning BTK und schloss sich dem deutschen Verein TTC Grünweiß Bad Hamm an, der damals in der 2. Bundesliga spielte. 1997 wechselte er zu Borussia Düsseldorf, mit dessen Herrenmannschaft er 1997/98 deutscher Meister wurde und im Folgejahr im Endspiel im Europapokal der Landesmeister stand. Vier Jahre später ging er nach Schweden zu Malmö FF.

Nationale Meisterschaften 
Bei den nationalen dänischen Meisterschaften gewann Monrad mehrere Titel:
 Einzel – sechs Titel: 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2007
 Doppel – acht Titel: 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2006, 2007 jeweils mit Allan Bentsen
 Mannschaften: 1994, 1995 mit Horning BTK

Das Ranglistenturnier TOP12 gewann Monrad von 1996 bis 1998 drei Mal in Folge. Im April 2011 belegte er in der nationalen dänischen Rangliste Platz vier.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 3. Februar 2016)

Tischtennisspieler (Dänemark)
Tischtennisspieler (TTC Grünweiß Bad Hamm)
Tischtennisspieler (Borussia Düsseldorf)
Däne
Geboren 1977
Mann